Гроу:

 Гроу — деревня в Великобритании, в графстве Оксфордшир.
 Гроу, Малколм (1887—1960) — американский военный хирург.
 Мак-Гроу, Элоиза Джарвис (урождённая Гамильтон; 1915—2000) — американская писательница.